Кардия может означать:
 Кардия — отверстие в кардиальном отделе желудка, которое сообщается с пищеводом.
 Кардия (древнегреческая колония) — древний город на Херсонесе Фракийском.

См. также 
 Кардий